Fausse-limande est un terme ambigu qui désigne en français plusieurs espèces de poissons plats. L'appellation fausse-limande n'est donc pas un nom normalisé.

Selon la DGCCRF, peuvent être vendues sous ce nom en France les espèces suivantes :
 Syacium papillosum - Fausse-limande sombre
 Arnoglossus spp. dont Arnoglossus laterna - Arnoglosse lanterne, fausse-limande
 Lepidopsetta bilineata - Fausse-limande du Pacifique

Voir aussi

Article connexe 
Limandes

Notes 

Poisson plat (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu